Деганья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нарсеа. Занимает площадь 87,16 км². Население — 1223 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento de Degaña
 Federación Asturiana de Concejos 

Муниципалитеты Астурии